Иван Божидаров Динев (; 8 ноября 1978 года, София, Болгария) — бывший фигурист из Болгарии, одиннадцатикратный чемпион Болгарии, участник 13-ти чемпионатов мира и 14-ти чемпионатов Европы, участник Олимпийских игр 1998, 2002, 2006 годов в мужском одиночном катании.

Карьера 
Иван Динев принял участие в пяти юниорских мировых чемпионатах. В разные годы Иван Динев тренировался под руководством Людмилы Младеновой, Рафаэля Арутюняна и Игоря Пашкевича. В сезоне 2005—2006 года тренировался в Калифорнии у Анджелы Никодинов, на которой позднее женился. В 2012 году у них родилась дочь.

Спортивные достижения

После 1998 года

До 1999 года

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1991
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1993
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1996
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1997
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1998
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — одиночное катание (мужчины)

Ссылки

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Болгарии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года